Курайши́ты (курейшиты,  ) — правящий клан (племя) древней Мекки, хранители Каабы. Из них происходят пророк Мухаммед, все праведные халифы, род Омейядов и подавляющее большинство ключевых деятелей раннего ислама.

Название 
Единого мнения относительно происхождения названия курайшитов в историографии нет. По одной из версий это уменьшительная форма слова кирш (акула). Исламский ученый IX века Хишам ибн аль-Калби утверждал об отсутствии одноимённого основателя курайшитов, полагая, что название произошло от арабского слова  (такарруш) означающего «собрание вместе» или «ассоциация». Курайшиты получили свое название, когда Кусай ибн Килаб, потомок Фихра ибн Малика в шестом поколении, собрал своих родственников и взял под свой контроль Каабу. До этого потомки Фихра жили разрозненными кочевыми группами среди своих родственников. Большинство соплеменников курайшитов обозначались их конкретным кланом, а не племенем. Позже, особенно после XIII века, претенденты на происхождение от курайшитов использовали нисбу «Кураши».

История 

Родоначальником курайшитов был Фихр ибн Малик , полная генеалогия которого, согласно традиционным арабским источникам, была следующей: Фихр ибн Малик ибн аль-Надр ибн Кина́на ибн Хуза́йма ибн Му́дрика ибн Илья́с ибн Муда́р ибн Низа́р ибн Маа́дд ибн Адна́н. 

При Кусае ибн Килабе (ум. в 480 г.), потомке Фихра в седьмом колене, к 440—550 годам курайшиты полностью овладели Меккой и храмом Кааба, также установили контроль над значительными районами Хиджаза. За своё богатство и влияние Кусая называли «князем курайшитов», хотя формально он был шейхом. Среди потомков Кусая наиболее известен его внук Хашим (ум. в Газе), который, как и Кусай, являлся главой Мекки, и при нём продовольственные связи Мекки расширились (зимой караван отправлялся в Йемен, а летом в Сирию).

После смерти Хашима главой племени стал его сын Шейба по прозвищу Абд аль-Мутталиб, с именем которого связана легенда о восстановлении колодца Замзам, засыпанного в древности джурхумитами.

В этот период курайшиты не препятствовали установлению идолов чужих богов в Каабе и стремились ещё больше усилить роль своего храма и своего города как религиозного центра большей части Аравии.

После правления Мухаммеда и его преемников из числа курайшитов в исламской умме существовало представление о том, что правителем может быть только курайшитский имам: так, хадис Мухаммеда о том, что подданным следует повиноваться, «даже если вашим правителем сделают эфиопа, голова которого подобна изюмине», трактовался лишь как выражение «безобразности внешности и отталкивающего облика» правителя.

Основные генеалогические линии курайшитов

Литература 
 M.J. Kister: «Mecca and the tribes of Arabia: Some notes on their relations» in M. Sharon (ed.): Studies in Islamic History and Civilization in honour of David Ayalon. Leiden 1986. стр. 33-57.
 F.E. Peters: Muhammad and the origins of Islam. Albany 1994. стр. 16-21, 167—178.
 W. Montgomery Watt: Art. «Ḳuraysh» in Encyclopaedia of Islam. Second Edition. том V., стр.. 434—435.
 Алиев А. Курайшиты: Историко-генеалогический справочник. М., Ин-тут научной информации по общественным наукам РАН. 2014.

Примечания

Ссылки 

Арабы